Still Life (engl. für Stillleben) steht für:
 Still Life (Band), US-amerikanische Emocoreband (1989–2003)
 Still Life (Computerspiel), Point-and-Click-Adventure des Spieleentwicklers Microïds (2005)
 Still Life (Kienholz), Werk von Edward Kienholz (1974)

Filme:
 Still Life (2006), chinesischer Film von Jia Zhangke (2006)
 Originaltitel von Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit, britischer Film von Uberto Pasolini (2013)

Musikalben:
 Still Life (Van-der-Graaf-Generator-Album), Musikalbum von Van der Graaf Generator (1976)
 Still Life (Karel-Fialka-Album), Musikalbum von Karel Fialka (1980)
 Still Life (Rolling-Stones-Album), Musikalbum der Rolling Stones (1983)
 Still Life (Opeth-Album), Musikalbum von Opeth (1999)
 Still Life (Talking), Musikalbum von Pat Metheny (1987)